Hay varias islas que se llaman Watkins.

Isla Watkins, es una isla de las Islas Biscoe, Antártida.
Isla Watkins, es un isla del río Potomac en el estado de Maryland, Estados Unidos.